Пётр Мосс (, 13 мая 1949, Быдгощ) — польский и французский композитор.

Биография 

Учился композиции у Гражины Бацевич в Государственной высшей музыкальной школе в Варшаве (1968—1972), брал консультации у Кшиштофа Пендерецкого. Позднее учился у Нади Буланже в Париже (1976—1977). С 1981 года живёт в Париже, с 1984 года — гражданин Франции.

Творчество 
Мосс говорит о гуманистическом посыле своей музыки, вытекающем из романтической и неоромантической традиции; по словам композитора, понимание ответственности творца стало для него главным уроком Нади Буланже.

Произведения

Оркестровые сочинения 

 Sinfonietta (1970)
 Finis coronat opus (1970)
 Tre movimenti per orchestra da camera (1971)
 Symfonia «Charon» (1972)
 Musica lugubre (1977)
 Sinfonia in dieci parti (1978)
 Incontri (1981)
 ZOO — suita na orkiestrę (1981)
 Silence (1982)
 Hymne (1985)
 Expériences (1987)
 Hymne papal (1988)
 Novella (1991)
 Intrada (1993)
 Tissages — symfonia kameralna (1993)
 Presto (1997)
 Fresque pour orchestre (1998)
 Adagio III (1999)
 Suite LA na orkiestrę i chór (ad libitum) (2001)
 Rapsodia na orkiestrę (2003)

Сочинения для инструмента и оркестра 
 Koncert skrzypcowy (1971)
 Concertino na fortepian i małą orkiestrę (1973)
 Koncert wiolonczelowy (1975)
 Muzyka w trzech częściach na klawesyn i 3 grupy instrumentów (1975)
 Poemat na wiolonczelę i orkiestrę (1978)
 Koncert na klawesyn i 2 orkiestry smyczkowe (1980)
 Concertino na 2 skrzypiec, 2 kwartety smyczkowe i kontrabas (1984)
 Symfonia koncertująca na flet, fortepian i orkiestrę (1985)
 Rémanences — koncert na harfę celtycką i smyczki (1986)
 Stylisations II na róg i orkiestrę smyczkową (1987
 Elegia II na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1987)
 Angst und Form — koncert na saksofon altowy, orkiestrę i sopran obligato (1988)
 D’un silence… — koncert na klarnet (również klarnet basowy) i orkiestrę (1989)
 Espressioni varianti — koncert na harfę, 2 flety, 2 perkusje i 2 orkiestry smyczkowe (1990)
 Mélancolies d’automne na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową (1991)
 Canti na flet i smyczki (1992)
 Capriccio na fortepian i smyczki (1994)
 Printemps na skrzypce i smyczki (1994)
 Adagio II na organy i smyczki (1996)
 Capriccio na fortepian i smyczki (1996)
 Concerto-Rhapsodie na puzon i orkiestrę (1996)
 Fantaisie na wiolonczelę i smyczki (1996)
 Visages — koncert na obój i orkiestrę kameralną (1999
 Voyage — koncert na 2 harfy i orkiestrę (2000)
 Cinq pièces na flet, harfę i smyczki (2001)
 Portraits — koncert na fortepian i orkiestrę (2002)
 Prières — II koncert na wiolonczelę i orkiestrę (2003)

Камерные сочинения 
 Per esempio — musica per sedici esecutori (1972)
 Kwartet smyczkowy (1973)
 Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1974)
 Giorno per dieci esecutori (1975)
 Dialogi na skrzypce i fortepian (1977
 Retours na kwinet dęty (1977/1994)
 Utwór na 4 puzony (1977)
 Quartetto per quattro violoncelli (1978)
 Trois pensées na klarnet i zespół instrumentalny (1979)
 Avant le départ na saksofon sopranowy i perkusję (1981)
 Quatre émotions na 4 perkusje (1981
 Cinque intermezzi na 2 skrzypiec (1982)
 Hésitations na trio stroikowe i perkusję (1982)
 Historyjki na 3 fagoty (1982)
 Polonez dramatyczny na wiolonczelę i fortepian (1982)
 Sonata na kwartet smyczkowy (1982)
 Des rêves abandonnés — muzyka na 4 klarnety (1983)
 Quatre poésies na saksofon altowy i harfę (1983)
 Nostalgies I na klarnet (również klarnet basowy) i 2 kwartety smyczkowe (1983)
 Musique en trois mouvements na wiolonczelę i zespół instrumentalny (1983)
 Esquisse lyrique na fagot i fortepian (1984)
 Introduction et allegro na fortepian i organy (1984)
 Hymne na trąbkę i organy (1984)
 III kwartet smyczkowy «Nuits…» (1984)
 Stances — trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1984)
 Récurrences na kwartet dęty (1985)
 Abendmusik na obój i trio smyczkowe (1985)
 Musique élégiaque na fagot i kwintet smyczkowy (1986)
 Elegia «Alexandre Tansman in memoriam» na 2 wiolonczele (1986)
 Form III na 2 klarnety basowe i 2 krotale (1986)
 Retours na kwintet dęty (1986)
 Form V na flet, wiolonczelę i fortepian (1987)
 Maillons na klawesyn i kwartet smyczkowy (1987)
 Soli, duetti e tutti dla 7 wykonawców (1987)
 Maximen und Reflexionen na fortepian i kwintet smyczkowy (1988)
 Scènes na zespół instrumentalny (1988)
 Trois novelettes na kwintet saksofonowy (1988)
 Métaphores na saksofon altowy i fortepian (1989)
 Quartettsatz na fortepian i trio smyczkowe (1990)
 Sonata na saksofon altowy i fortepian (1990)
 Thèmes variés na róg i fortepian (1990)
 Valses… na zespół instrumentalny (1991)
 Andante religioso na wiolonczelę i fale Martenota (1992)
 Form X na gitarę i kwartet smyczkowy (1992)
 Psaume na wiolonczelę i 2 fortepiany (1992)
 Ragtime II pour huit violoncelles (1992)
 Vestiges na zespół instrumentów dawnych (1992
 Arc-en-ciel na 8 wiolonczel (1993)
 Dédicace I na kwartet smyczkowy (1994)
 Dédicace II na flet, gitarę i altówkę (1994)
 Duos na 2 skrzypiec (1994)
 In una parte na mandolinę, gitarę i harfę (1994)
 Form XI na 2 saksofony altowe (1995)
 Ragtime III na wiolonczelę i puzon (1995
 Petite abeille na kwartet saksofonowy (1996)
 La solitude de l’épouvantail na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1997)
 Dédicace IV na flet i harfę (1997)
 Form XII na 3 flety (1998)
 Petite valse bizarre na wiolonczelę i fortepian (1999)
 Jeux aléatoires na wiolonczelę i fortepian (1999)
 Misterioso na 2 wiolonczele (2000)
 Tempo di tango na flet, gitarę i altówkę (2000)
 Form XIII na 4 rogi (2002)
 Ombres na 10 skrzypiec i fortepian (2002)

Инструментальные сочинения 
 Tre istanti per arpa sola (1971)
 Musica per organo solo (1973)
 Suite pour Alina na fortepian (1978)
 Sonata na wiolonczelę (1981)
 Cinq impromptus na gitarę (1982)
 Petites histories na fagot (1982)
 Nocturnes na klawesyn (1983)
 Melodia na organy (1984)
 Récit na wiolonczelę (1991)
 Solo II na wiolonczelę (1985
 Chants brisés pour cuivres (1986)
 Form VIII na organy (1991
 Solo IV na saksofon altowy (1992
 Form IX na fortepian (1992)
 Lacrimosa na organy (1992)
 Thrène VIII na wiolonczelę (1992
 Nocturne II na perkusję (1993)
 Plainte na wiolonczelę (1998)
 Slide na klarnet solo (1999)
 Quatre improvisations na harfę solo (2001)
 Sternlicht-Sonate na fortepian (2002)
 Etude de concert na fortepian (2003)

Сочинения для хора a capella 
 Abecadło na 4-głosowy chór mieszany a cappella, sł. W. Broniewski (1977)
 Scrabble na chór mieszany a cappella (1982)
 Invocatio na chór mieszany a cappella, sł. M. Luter (1985)
 Magnificat III na solistów i chór (1985
 Agnus Dei — I wersja na chór mieszany a cappella (1986)
 Agnus Dei — II wersja na chór żeński a cappella (1988)
 Es gibt keinen Weg na chór, sł. P. Lachmann (1991)
 Zeitstille na oktet męski (1993)
 Spandauer Messe na 3 chóry żeńskie (1994)

Вокально-инструментальные сочинения 
 Antyerotyki na sopran i zespół kameralny, sł. M. Kalota-Szymańska (1969)
 Białe charty czasu — Grażyna Bacewicz in memoriam na recytatora i 4 wiolonczele, sł. J. M. Rymkiewicz (1969)
 Trzy treny Jana Kochanowskiego na tenor, 2 chóry i orkiestrę kameralną (1969)
 Szkice o miłości na sopran i zespół instrumentalny (1972)
 Garść liści wierzbowych na baryton i zespół instrumentalny (1978)
 Salve Regina na chór dziecięcy i organy (1981)
 Gloria na chór mieszany, 3 trąbki, 3 puzony i organy ad libitum (1982)
 Magnificat I na chór dziecięcy i organy (1983)
 Der du bist drei in Einigkeit na chór mieszany i kwintet smyczkowy (1984)
 Le violon de Maria na aktorkę i 7 instrumentów (1984)
 Missa Tempore Adventus na głosy solowe, chór, organy i perkusję (1984)
 Défets, oratorium na 2 głosy solowe, 2 recytatorów, chór, taśmę i orkiestrę (1987)
 Aus der Tiefe, kantata na bas, chór mieszany i zespół instrumentalny (1987)
 Musik einer Sommernacht, oratorium na chór, carillon i orkiestrę (1989)
 Sueños, oratorium na mezzosopran, chór i orkiestrę (1990)
 Epilog, na chór żeński i organy (1992)
 Évocations, na chór mieszany i zespół instrumentalny (1992)
 Stèle, na chór mieszany i kwartet smyczkowy (1992)
 Ugui na recytatora i orkiestrę, sł. J.-L. Bauer (1993)
 Dédicace III na sopran i gitarę (1995)
 Gédéon, oratorium na 2 recytatorów, chór dziecięcy, chór mieszany, zespół instrumentów ludowych i orkiestrę, sł. J.-L. Bauer (1996)
 De l’amour na tenor i orkiestrę, sł. J.-L. Bauer (1997)
 Dzień — Noc, kantata do tekstów futurystów polskich na alt i orkiestrę (1997)
 Sonnet pour Astrée na baryton i fortepian (1999)
 Le cirque de Giuseppe na recytatora i orkiestrę, sł. J.-L. Bauer (1997)
 De la vie… na baryton i zespół instrumentalny, sł. A. Mickiewicz, przeł. J.-L. Bauer (1998)
 Tango, na chór i orkiestrę (2000)
 Le petit singe bleu, na recytatora i orkiestrę, sł. J.-L. Bauer (2000)
 Weihnachtskantate na sopran, chór żeński, organy i smyczki (2000)
 Meditation und Psalm na chór i orkiestrę (2001)
 Stabat Mater na mezzosopran, chór i 8 wiolonczel (2002)
 Intermède na 2 orkiestry dęte (2003)
 Passage na chór, orkiestrę i orkiestrę dętą, sł. J.-L. Bauer (2003)

Сочинения для сцены 
 Prokris, balet (1971)
 Les fragments de la montagne, opera (1988)
 Karla, opera, libretto J.-L. Bauer (1996)
 Les ailes de Jean-Pierre, opera w jednym akcie, libretto J.-L. Bauer (1997)
 Le Monstre, opera kameralna, libretto J.-L. Bauer (1998)

Признание 
Лауреат многих национальных и международных премий. Кавалер Ордена искусств и литературы (2002).

Примечания

Ссылки 

  https://web.archive.org/web/20080517201905/http://www.mnl-paris.com/compositeurs2/mosspiotr/mosspiotr.html
  https://web.archive.org/web/20071012152755/http://www.mnl-paris.com/compositeurs2/mosspiotr/mosscatalogue.html

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века
Композиторы Франции
Оперные композиторы
Кинокомпозиторы Польши
Кинокомпозиторы Франции